Halicnemia är ett släkte av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Halicnemia i familjen Heteroxyidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Desmoxyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Halicnemia